Název 2. liga v letech 1996/97 se může vztahovat na více soutěží:
 2. česká fotbalová liga 1996/97
 2. česká hokejová liga 1996/1997